Niemcy:
 Harscheid – dzielnica gminy Nümbrecht w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Oberberg
 Harscheid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler